Того року турнір відбувся вперше.

Перша сіяна Франческа Ск'явоне виграла свій перший титул у кар'єрі, у фіналі перемігши несіяну австрійку Івонн Мойсбургер з рахунком 6–1, 6–4.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Кваліфікувались

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Draws 

2007
Gastein Ladies, одиночний розряд